СИТИ21 — российская девелоперская компания, часть группы компаний «Новард». Штаб-квартира компании расположена в Москве. Компания была создана в 1997 году и начинала с инвестиций в недвижимость и оказания риэлторских услуг. За 20 лет работы компанией накоплен значительный опыт совершения сделок на первичном и вторичном рынках жилья. Основными объектами инвестиционной деятельности СИТИ21 являются новостройки Москвы и Подмосковья, объекты социальной инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

Руководство 

Генеральный директор — А.В. Борисенко.

Совет директоров возглавляет Заслуженный строитель РСФСР В.Д. Алексеев.

Коммерческий директор — Ю.В. Просвиров 

Менеджер на объекте — В.А. Гайдидей

История 
Компания основана в 1997 году. В 1998 г. было реализовано более 35 тыс. м² жилья.

В 1999 г. была утверждена программа развития и обновления района Строгино – «Строгино-XXI век».

2002 г. — введены в эксплуатацию два первых дома по программе «Строгино-XXI век» (17555 м²).

2003 г. — открыт стадион «Янтарь» в Строгино (1500 м²).

2005 г. – введены в эксплуатацию дома первой очереди ЖК «Лазурный Блюз» в Строгино (56 495 м²).

2006 г. — введены в эксплуатацию дома первой очереди ЖК «Радужный» в г. Видное (33285 м²).

2008 г. — введены в эксплуатацию дома второй очереди ЖК «Лазурный Блюз» в Строгино (49205 м²).

2009 г. — введены в эксплуатацию дома второй очереди ЖК «Радужный» в г. Видное (22029 м²).

2010 г. — выведен на рынок новый градостроительный продукт – Миниполис.

2010 г. — открыт дворец спорта «Янтарь» в Строгино (34500 м²).

2011 г. — введены в эксплуатацию дома 3-й очереди ЖК «Радужный» (33283 м²).

2011 г. — введены в эксплуатацию дома 2-й очереди ЖК «Янтарный Город» в Строгино (89129 м²).

2012 г. — сдача в эксплуатацию жилых комплексов «Подсолнухи» в Москве, «Дом Бенуа» и «Дом Левитан» в подмосковном Красногорске, детского сада «Улыбка» в Видном.

2013 г. — сдача в эксплуатацию жилого комплекса «Альбатрос» в Строгино и Общеобразовательной православной гимназии имени Платона Левшина в составе Духовно-социального центра «Неопалимая Купина».

2014  г. — сдача в эксплуатацию нового корпуса Высшей школы экономики /МИЭМ/ в составе миниполиса Строгинский, сдача в эксплуатацию жилого комплекса «Самоцветы» в Люберцах, начало строительства многофункционального комплекса «Ларец» в Видном.

В 2015 г. начато строительство новой очереди квартала «Краски жизни» миниполиса Радужный (г. Видное). Официально открылись миниполис Самоцветы (г. Люберцы), народный парк «Соколиная гора» в Строгинском миниполисе.

2016 г. — в миниполисе Самоцветы в Люберцах открылась детская поликлиника. Лечебный комплекс, построенный и оборудованный «Сити-XXI век», рассчитан на прием 200 пациентов в день. Инвестиции застройщика в оснащение помещений составили 19 млн. рублей.

2017 г. —  завершено строительство жилого квартала «Краски жизни» в г. Видное (миниполис Радужный). 4 и 6 комплексы введены в эксплуатацию и стали финальными жилыми объектами не только квартала, но и всего миниполиса Радужный. В ноябре в миниполисе Радужном также был сдан в эксплуатацию ТЦ «Ларец».

2018 г. —  СИТИ21 анонсировала 5 новых проектов в Москве и Московской области. Среди них – апарт-комплекс премиум-класса Hill8 на проспекте Мира. С этим проектом компания вернулась в сегмент дорогого жилья. В Московской области компания заявила 4 миниполиса: два в Красногорске, один в Видном и один в Химках. В миниполисах Серебрица (Красногорск) и Рафинад (Химки) продажи стартовали в 2018 году. В новых проектах существующая концепция «Миниполис» обрела новые черты благодаря глубокому анализу целевой аудитории, основанной, в том числе, на психологических архетипах покупателей. Метод психологического анализа был применен при формировании общественных зон, создании соседских сообществ, детских площадок. Результатом большой работы стал продукт, который отвечает требованиям современного покупателя, и на годы вперед формирует лояльную аудиторию, поскольку примененный подход еще долго будет актуальным. Также в 2018 году в жилой комплекс «Краски жизни» в Видном въехали новоселы.

Стратегические партнеры 

 Комплекс экономической политики и развития города
 Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы
 Комитет физической культуры и спорта г. Москвы
 Администрация Московской области
 Министерство строительства Московской области
 Фонд развития жилищного строительства «Жилище»
 Сбербанк России 
 Банк «Авангард»
 Судостроительный банк

Многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» в Строгино 
Многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» был сдан в эксплуатацию в сентябре 2010 года.
В его состав вошли центр фигурного катания с двумя ледовыми аренами, два плавательных бассейна, в том числе, детский,  универсальный зал-трансформер для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и теннисом, залы хореографии и атлетической подготовки, а также административные помещения.

На базе спорткомплекса открыта Школа высшего олимпийского мастерства под руководством заслуженного тренера по фигурному катанию Е.А.Чайковской, а для жителей района и всех москвичей работают секции по фигурному катанию, хоккею, плаванию и другим видам спорта.

В качестве перекрытий в Ледовом дворце используются деревоклееные фермы длиной 48 метров. Отечественные специалисты такие конструкции стали применять совсем недавно. В Канаде, Швеции и других западных странах они используются много лет. Климат в таких помещениях более благоприятный, чем в сооружениях с металлическими перекрытиями. Да и сроки эксплуатации больше, поскольку металл в отличие от дерева со временем начинает подвергаться коррозии.

Первый этап строительства многофункционального спорткомплекса был завершен в 2003 г. В этом году в День города состоялось открытие стадиона «Янтарь». В его состав вошли футбольное поле с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор, спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и зрительские трибуны. Стадион «Янтарь» стал базой для футбольной команды «Строгино», в которой под руководством тренера Виктора Шишкина, чемпиона СССР по футболу, тренируются ребята самых разных возрастов.

Спорткомплекс стал лауреатом первого Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту Green Awards.

Учебный корпус Высшей школы экономики в Строгино 
В 2014 году компания сдала новый учебный комплекс «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» (ранее — МИЭМ). Институт стал завершающим объектом миниполиса Строгинский. Общая площадь корпуса более 22 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 1820 учащихся и 400 сотрудников Института. В новое здание переехали все три факультета Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ: информационных технологий и вычислительной техники, прикладной математики и кибернетики, а также факультет электроники и телекоммуникаций. СИТИ21 инвестировала в строительство около 2 млрд рублей. 21 ноября 2014 года учебный корпус посетила делегация столичного правительства. По итогам осмотра нового здания мэр Москвы Сергей Собянин отметил: «Вводится в Москве один из лучших университетских корпусов, не только в нашем городе, но и в России». В феврале 2015 года в новом корпусе начались занятия.

Достижения компании 

 2004 год — XII Международный фестиваль «Зодчество-2004» — проект жилого комплекса «Янтарный город», который компания возводит в районе Строгино, был удостоен награды в номинации «Градостроительство».
 2005 год — конкурс «М2. Новый дом – 2005» — компания СИТИ21 стала победителем в номинации «Лучшее архитектурное решение» за проект жилого комплекса «Янтарный Город».
 2006 год — национальная премия «Стиль года» — компания СИТИ21 стала лауреатом в номинации «Архитектура и строительство».
 2009 год — «Золотое сечение-2009» — проект «Радужный» стал номинантом одного из самых престижных конкурсов в области градостроительной архитектуры.
 2010 год — первый Всероссийский конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards — многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» стал обладателем бронзовой премии конкурса в номинации «Объекты социальной сферы».
 2010 год — премия RREF-2010 — компания признана лучшей в номинациях «Новации в бизнесе» и «Новый формат городского жилья».
 2010 год — конкурс «Лучший реализованный проект 2010 года в области инвестиций в строительство» — многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» победил в номинации «Объекты культуры, медицины, зрелищные и спортивные сооружения».
 2011 год — премия «Рекорды рынка недвижимости» — проект «Миниполис Самоцветы» признан «Новостройкой Подмосковья №1».
 2011 год — премия ProRealty — ЖК «Янтарный Город» победил в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса».
 2012 год — премия WoW Awards — СИТИ21 победила в номинации «Брендинг/Нейминг».
 2012 год — премия RREF-2012 — Миниполис «Самоцветы» признан лучшим в номинации «Новации в бизнесе».
 2012 год — премия Urban Awards 2012 — СИТИ21 удостоена награды за концептуальный вклад в развитие рынка недвижимости.
 2013 год — победитель в номинации «Лучший проект комплексного развития территорий для жилищного строительства» в конкурсе RRE Awards; Премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»  в номинации «Наш дом». 
 2014 год — дважды лауреат городской премии «Лучший реализованный проект 2013 года в области инвестиций и строительства» — за ЖК «Альбатрос» и Приют для детей-сирот при Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храмов Николо-Перервинского монастыря/сейчас  Общеобразовательная православная гимназия  имени Платона Левшина в составе Духовно-социального центра «Неопалимая Купина».
 СИТИ21 — лауреат ежегодной премии публичной активности «Лучшие в России—2014».
 Градостроительная концепция «миниполис» вошла в число 50 лучших проектов России и была представлена на выставке Общероссийского народного фронта с участием президента России.
 2015 год — «Соседский клуб» вошёл в рейтинг ТОП-30 Национальной программы «Лучшие социальные проекты России».
 2016 г. — Миниполис Самоцветы в подмосковных Люберцах стал победителем ежегодной профессиональной премии в номинации «Проект года комфорт-класса Подмосковье». Премия Move Realty Awards: миниполис Самоцветы — лауреат в номинации «Проект года комфорт-класса Подмосковье». Миниполис Строгинский признан лучшим проектом за 10 лет в номинации «Городское жилищное строительство» Федерального конкурса PROESTATE AWARDS-2016: «ЛУЧШИЕ ЗА 10 ЛЕТ», а градостроительный продукт «Миниполис» — одной из лучших инноваций десятилетия. Премия «Рекорды рынка недвижимости» определила квартал «Краски жизни» миниполиса Радужный финалистом в номинации «Микрорайон Подмосковья №1». Премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards признала «Краски жизни» победителем в номинации по Московской области «Жилой комплекс года комфорт-класса». Также квартал «Краски жизни» стал победителем в номинации «Городское строительство: Подмосковье «Город в городе» Премии в области жилой недвижимости RREF Awards. УК «Техстрой» стала победителем Ежегодной Независимой премии в сфере коммуникаций управляющих организаций с жителями «ДОМИНФО» в номинации «Лучшее освещение деятельности управляющей организации в Москве». 
 2017 г. — СИТИ21 получила премию в области жилой недвижимости RREF Awards признала жилой квартал «Краски жизни» в Видном победителем в номинации «Комфортная среда», а также лауреатом в номинации «Город в городе». Новый проект «Сити-XXI век» - многофункциональный комплекс с апартаментами на проспекте Мира «HILL8» — стал лауреатом премии в области недвижимости «Лучшее для жизни» в номинации лучший эко дизайн-проект. Новый корпоративный сайт СИТИ21 победил в конкурсе Pro Awards — награда вручается за лучшие отраслевые ресурсы и архитектурные проекты.
 2018 г. — девелопер получил премию в проекте «Лучший клиентский опыт» — победитель в номинации «Лучший клиентский опыт в В2С секторе в категории „Строительство, Девелопмент, ЖКХ сектор“» Премии CX World Awards. Проект «Продаем квартиры — а не пустые обещания» — победа в номинации «Наружная реклама» Премии лучших рекламных проектов в области недвижимости WOW Awards. Система КОС — лауреат в номинации «Недвижимость» Премии «Права потребителей и качество обслуживания». Социальный проект «Киноуроки школам России. Красногорск» — лауреат в номинации «Образование и наука» Премии Лучшие социальные проекты России. Комплекс апартаментов HILL8 — победитель в номинации «Жилая недвижимость: апартаменты» PRO Awards; победитель в номинациях «Жилье», «Сертифицированные здания» и «ГРАН ПРИ» Премии «Эко_Тектоника»; победитель в номинации Mixed-use Architecture for Moscow, INTERNATIONAL PROPERTY AWARD, European Property Awards. Миниполис Серебрица — победитель в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области» Urban AWARDS; лауреат в номинации «Инфраструктурный проект года», в категории «Строительство и недвижимость» Премии «Время инноваций».
 2019 г. — проекты СИТИ21 в 2019 году получили более 10 значимых профессиональных наград. Комплекс апартаментов HILL8 стал победителем в премиях Move Realty Awards в номинации «Апартаменты Москва», Proestate&Toby Awards в номинации «Жилая недвижимость — Лучший проект в номинации «Апартаменты», European Property Awards 2019—2020 в номинации «Лучший сайт девелопера в России», Green Awards 2019, победители и получили статус High Performance Building – здания «высоких технологий». Миниполис Дивное был высоко оценен профессиональным сообществом: Urban Awards 2019, победитель в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области», премия лучших рекламных проектов в области недвижимости WOW Awards — победа в номинации «Event — Творческий конкурс «Дивный День», Green Awards 2019, победитель и обладатель статуса High Performance Building – здания «высоких технологий». Проекты и инициативы компании также стали обладателями высоких наград российских премий. Принцип партисипативного проектирования общественных пространств в миниполисе Дивном признан лауреатом премии «Время инноваций 2019» в номинации «Инновация года», категория «Строительство и недвижимость», а программа развития территорий в местах присутствия девелопера «От социальных инвестиций – к устойчивому развитию территории» стала победителем премии «Лучшие социальные проекты России».

Логотип 
Сменил 1 логотип. Нынешний — 2-й по счёту.
 В 1997—2012 годах логотипом было слово «Сити» белого цвета с большой буквой «С», внизу увеличенная римская цифра XXI и уменьшённое слово «Век», под ними две черты.
 С 2012 по настоящее время логотипом являются различные фигуры голубого, оранжевого, сине-зелёного и зелёного цветов, слева от них или внизу слово «Сити XXI век» сине-зелёного цвета и поменялся шрифт, ещё ниже — слово «Девелоперская компания» серого цвета.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Москвы
Строительные компании России
Девелоперские компании России